Der Begriff polyzyklisch stammt vom griechischen πολύς (polýs) „viel“, hier oft im Sinne von „mehrere“ gebraucht, und von zyklisch für „ringförmig“ oder „im Kreislauf“. Er wird in verschiedenen Bedeutungen und Zusammenhängen verwendet. Beispiele dafür sind:

 im Sinne von „mehrere Ringe enthaltend“:
 In der Chemie beschreibt polyzyklisch Strukturen, vor allem Moleküle, die mehrere Ringe enthalten, siehe Polycyclen.
 In der beschreibenden Radiologie, z. B. bei der Mammographie, bedeutet polyzyklisch so viel wie „durch mehrere ring- oder bogenförmige Strukturen begrenzt“.
 In der beschreibenden Botanik bezeichnet man einen Blütenkelch als polyzyklisch, wenn er aus mehreren Blattkreisen besteht.

 In der Mathematik, genauer in der Gruppentheorie, gibt es polyzyklische Gruppen.

 In der Medizin, vor allem in der Dermatologie, zur Beschreibung von Erkrankungensbildern, die zu landkartenähnlichen Figuren mit zentraler Abheilung führen.

 im Sinne von mehrere Wiederholungen:
 In der Zoologie bezeichnet man beispielsweise Insekten als polyzyklisch, wenn sie mehrmals im Jahr Nachkommen haben bzw. Eier ablegen.